Петрошани има више значења:

 Петрошани, насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Петрошани (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Петрошани (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији